Ельняги — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на автодороге  (участок Остров — Опочка), в 27 км к югу от города Остров, 9 км к югу от волостного центра, деревни Крюки и в 1 км к югу от деревни Гораи.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 21 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)